Henri Poincaré, Frans wiskundige
 Raymond Poincaré, Frans president